11. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w West Allis, w USA, w dniach 9–10 lutego 1980. Zawody rozegrano na sztucznym torze na State Fair Park. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Na najwyższym stopniu podium stanęła reprezentantka NRD Karin Enke oraz Eric Heiden, który wywalczył złoto czwarty raz z rzędu.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 29 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 29 łyżwiarzy (28 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1980 w sportach zimowych
1980 w Stanach Zjednoczonych
Łyżwiarstwo szybkie w Stanach Zjednoczonych
Sport w Wisconsin